Генна́дий Коротков:
 Коротков, Геннадий Михайлович (род. 1941) — режиссёр и актёр, народный артист Армянской ССР.
 Коротков, Геннадий Петрович (1898—1982) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.